Die Little League World Series 1982 war die 36. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Der historische Sieg der Mannschaft aus dem Bundesstaat Washington beendete die Siegesserie des Chinesischen Taipeh, welche 31 Spiele und fünf Meistertitel in Folge anhielt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1982
1982
Sportveranstaltung in South Williamsport